Novosady bylo časté pojmenování pro nově vysazené (založené) vesnice, či osady na předměstí, z období pozdního středověku a novověku. Německým ekvivalentem stejného významu je název Neustift. Mohou to být:

 1. Novosady – starý název pro Blatiny, část městyse Sněžné v okrese Žďár nad Sázavou
 2. Novosady (Bzenec) – čtvrť města Bzenec v okrese Hodonín
 3. Novosady (Dřevohostice) – bývalé předměstí, součást městyse Dřevohostice v okrese Přerov
 4. Novosady (Holešov) – bývalé předměstí, součást Holešova v okrese Kroměříž
 5. Novosady (Kroměříž) – bývalé předměstí, součást okresního města Kroměříže
 6. Novosady – starý název pro osadu Ranošov, část obce Kozlov v okrese Olomouc
 7. Novosady (Třebařov) – zaniklá osada u obce Třebařov v okrese Svitavy
 8. Novosady (Zábřeh) – bývalé předměstí, součást Zábřehu v okrese Šumperk
 9. Novosady (vrchol) ve Ždánickém lese
 10. Malé Novosady – bývalé předměstí, součást Uničova v okrese Olomouc

Související články 
 Novosad
 Nové Sady